Thorek ist der Familienname folgender Personen:

 Max Thorek (1880–1960), ungarisch-US-amerikanischer Chirurg
 Philip Thorek (1906–1998), Mediziner